Eupator（grec antic: Εὐπάτωρ) era un sobrenom donat a diversos reis després del temps d'Alexandre el Gran, especialment als reis Antíoc V Eupator (164 aC-162 aC) de Síria i a Mitridates VI Eupator del Pont (121 aC-63 aC).

És una paraula grega que vol dir "de noble pare, de pare il·lustre". Un rei del Bòsfor, Juli Eupator, també va portar aquest nom.

Referències 

Història de l'antiga Grècia